Esta foi a primeira edição do torneio.
Rafael Nadal conquistou seu 62º título no circuito derrotando Alexandr Dolgopolov na final por 6-3, 7-6(3).

Cabeças de chave

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=712
|RD1-seed2=8
|RD1-team2=  Pablo Andújar
|RD1-score2-1=6|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=610

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Alexandr Dolgopolov
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= David Ferrer
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Rafael Nadal
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2='77
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=
|RD2-team2= Alexandr Dolgopolov
|RD2-score2-1=3
|RD2-score2-2=63
|RD2-score2-3=
}}

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório

Cabeças de chave

 Stéphane Robert (Última fase)
 Martin Kližan (Qualificado)
 Dušan Lajović (Qualificado)
 'Aljaž Bedene (Qualificado)

 Andreas Haider-Maurer (Primeira fase)
 Facundo Argüello (Primeira fase)
 Diego Sebastián Schwartzman (Última fase)
 Pere Riba ''(Primeira fase)

Qualifiers

Chave do qualificatório

First qualifier

Second qualifier

Third qualifier

Fourth qualifier

Referências
 Chave principal
 Chave do qualificatório

S